Джованни Квиричи ():

 Джованни Квиричи (1824—1896) — итальянский органист и композитор.
 Джованни Квиричи (1978—2011) — швейцарский альпинист.